Poloma är ett släkte av fjärilar. Poloma ingår i familjen Eupterotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Poloma